Actinernus är ett släkte av koralldjur. Actinernus ingår i familjen Actinernidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Actinernus